Lagoa Nova kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lagoa Nova (ort), Rio Grande do Norte, 
 Lagoa Nova (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar